Па́льма:
 Пальмовые () — семейство древовидных однодольных растений.
 (372) Пальма — астероид главного пояса.
 «Пальма» — семейная драма Александра Домогарова-младшего (Россия, 2020).

Оружие 
 Пальма — сибирское древковое оружие.
 «Пальма» — экспортное название корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш».

Топоним 
 Пальма (Ла-Пальма) — остров в составе Канарских островов.

Населённые пункты 
 Пальма (Пальма-де-Мальорка) — город на острове Мальорка в Испании.
  (Ла-Пальма) — город в департаменте Чалатенанго на Сальвадоре.
 Пальма — коммуна в департаменте Аверон (Франция).

Фамилия 
 Пальма, Алехандра (род. 1960) — аргентинская хоккеистка на траве.
 Пальма, Атос (1891—1951) — аргентинский композитор.
 Пальма, Баудильо (1874—1930) — временный президент Гватемалы (1930).
 Пальма, Джоаккино де (род. 1940) — итальянский легкоатлет.
 Пальма, Исаак (род. 1990) — мексиканский легкоатлет.
 Ди Пальма, Карло (1925—2004) — итальянский кинооператор.
 Пальма, Нитто Франческо (род. 1950) — итальянский юрист и политик.
 Пальма, Пьеро де (1924—2013) — итальянский оперный певец.
 Пальма, Рикардо (1833—1919) — перуанский писатель.
 Пальма, Себастьян (род. 1999) — колумбийский футболист.
 Пальма, Хосе Серофия (род. 1950) — филиппинский прелат.
 Пальма, Хосе-Хоакин (1844—1911) — кубинский поэт, журналист и дипломат.
 Пальма, Эвер (род. 1992) — мексиканский легкоатлет.
 Пальма, Эмилио (род. 1978) — первый человек, родившийся в Антарктиде.
 Пальма, Якопо (Старший) (1480—1528) — итальянский художник венецианской школы.
 Пальма, Якопо (Младший) (1544—1628) — итальянский художник, внучатый племянник Якопо Пальмы-старшего.
 Пальма ди Чеснола, Луиджи (1832—1904) — американский археолог.

См. также 
 Поток Пальма в теории вероятностей — стационарный ординарный поток однородных событий.
 Палма (значения)
 Пальме (значения)
 Де Пальма (значения)
 Пальманова (значения)
 Palm (значения)